Dirty Old Town – piosenka The Dubliners
 Dirty Old Town – piosenka The Pogues
 Dirty Old Town – amerykański film dokumentalny z 2003